Гже́сюк — польське прізвище.

 Лідія Гжесюк (, народилася 13 листопада 1942, Варшава) — психолог.
 Станіслав Гжесюк (, 6 травня 1918, Холм — †21 січня 1963, Варшава) — польський письменник і співак.
 Цезари Гжесюк — польський кіномонтажер.

Польські прізвища